Ву́лиця Шевче́нка () — вулиця в Правобережній частині Лєнінського району Красноярська.

Названа на честь українського поета, художника і мислителя Тараса Шевченка (1814—1861).
Вулиця забудована виключно 5-, 9-, 10-поверховими житловими будинками.

Прилеглі вулиці 
До вулиці Шевченка прилягають вулиці: Амурська, Тамбовська, Шинна 3-я.

Вулиці Красноярська
Красноярськ